Digipen kann Folgendes bedeuten:
 Digitalstift – Ein Eingabegerät für digitales Papier.
 DigiPen Institute of Technology – Ein College in den USA.
 DigiPen Institute of Technology Europe in Bilbao, Spanien